Marija II., kraljica Engleske (1662. – 1694.)
 Marija I., kraljica Škotske, koju engleski legitimisti zovu "Marija II"
 Marija II., kraljica Portugala (1819. – 1853.)